Saint-Chamant (Cantal)
Saint-Chamant (Corrèze)